Mužská čtyřhra Andalucia Open 2021 probíhala v první polovině dubna 2021. Do deblové soutěže marbellského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o premiérový ročník turnaje, zařazeného do kalendáře okruhu dodatečně kvůli pokračující pandemii koronaviru a zrušení některých turnajů.

Vítězem se stal uruguaysko-ekvádorský pár Ariel Behar a Gonzalo Escobar, který ve finále za 61 minut zdolal hercegovsko-srbskou dvojici Tomislav Brkić a Nikola Ćaćić po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Na okruhu ATP Tour získali druhou společnou i individuální trofej a soupeřům oplatili březnovou porážku z finále Argentina Open 2021.

Nasazení párů 

  Sander Gillé /  Joran Vliegen (1. kolo)
  Marcus Daniell /  Philipp Oswald (čtvrtfinále)
  Marcelo Arévalo /  Matwé Middelkoop (semifinále)
  Luke Saville /  John-Patrick Smith (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Andalucia Open
Tenis ve Španělsku v roce 2021